Европейската филмова награда за най-добър пълнометражен анимационен филм се връчва ежегодно от Европейската филмова академия от 2009 г.

Победители и номинирани

Външни препратки 
  

Анимационен филм
Награди за най-добър пълнометражен анимационен филм